Devil Doll steht für:

 The Devil Doll, einen Horrorfilm aus dem Jahr 1936
 Devil Doll (Film), einen Horrorfilm aus dem Jahr 1964
 Devil Doll, einen Song auf dem Album Roy Orbison at the Rock House von Roy Orbison aus dem Jahr 1961
 Devil Doll (Rockband), eine italienisch-slowenische Art-Rock-Band
 Devil Doll (Rockabilly-Band), Band- und Künstlername von Colleen Duffy, US-amerikanische Sängerin